Список видів роду Blepharis:

Список, який містить 126 визнаних видів роду Blepharis з родини акантових (Acanthaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Примітки

Посилання 

 http://legacy.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Blepharis&commonname= 
 Blepharis на сайті «International Plant Names Index» 
 Blepharis на сайті «Plantsystematics»  
 Список видів Blepharis на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Blepharis на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Blepharis
Blepharis